Опунт может означать:

 Опунт (Локрида) — древний город.
 Опунт (мифология) — персонаж греческой мифологии.